Duplominona är ett släkte av plattmaskar. Duplominona ingår i familjen Monocelididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Duplominona